Theiophytalia kerri es la única especie conocida del género extinto Theiophytalia (gr. jardín de los dioses) de dinosaurio ornitópodo camptosáurido que vivió a mediados del período Cretácico entre el Aptiense y el Albiense, hace aproximadamente entre 112 millones de años en lo que hoy es Norteamérica. Sus restos se han encontrado en Colorado, Estados Unidos. 

La etimología del nombre genérico proviene del griego, theios: "divino" + phytalia: "jardín", "jardín de los dioses" como un parque, Garden of the Gods, en inglés, cerca de  Colorado Springs, Colorado, donde los restos fueron encontrados en 1878 por James Hutchinson Kerr, en honor de quien fue nombrada la especie.

Theiophytalia tenía aproximadamente las mismas dimensiones de Camptosaurus, llegando a medir aproximadamente 7 metros de largo. El holotipo es un cráneo parcial descrito por O.C. Marsh y revisado por Gilmore, en 1909, al que en 1886 lo nombró como Camptosaurus asumiendo que provenía de la Formación de Morrison. Sin embargo comparaciones microscópicas de la sección del sedimento de las formaciones del Mesozoico en Garden of the Gods muestran que el espécimen proviene del miembro Lytle de la Formación Purgatorio, por lo tanto pertenece al Cretácico inferior. Una detallada comparación publicada por Brill & Carpenter en 2006 ha mostrado una gran cantidad de diferencias con Camptosaurus, como era de esperar por la gran brecha temporal que separa a ambos géneros.

Además las comparaciones detalladas de Brill y Carpenter también demostraron que el cráneo difería en un número de características clave de la de Camptosaurus, este es más pesado y más rugoso, el hocico es más largo, con un proceso dorsal más amplio en el maxilar superior, una fenestra antorbital proporcionalmente menor y el hueso cuadrado es más grueso, con una articulación bulbosa de la mandíbula inferior. Por lo tanto, sobre la base de estas diferiencias se puso a Theiophytalia en su propio género y especie a partir de la comparación del cráneo de Theiophytalia con la de Camptosaurus.

El artículo describe a Theiophytalia en una posición intermedia entre Camptosaurus e Iguanodon. En 2010 y 2011 los análisis cladísticos de McDonald y sus colegas, llegaron a la conclusión de que Theiophytalia era un miembro basal de Styracosterna y su pariente más cercano era Hippodraco.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Ficha e imagen de teiopitalia en Dinosaurier-Info (en alemán)
 Dinosaur Mailing List entry, which announces the new genus (en inglés)

Ornithopoda
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte